Het ATP-toernooi van Lyon 1989 (met de officiële naam Grand Prix de Tennis de Lyon 1989) werd van 20 tot en met 26 februari 1989 gespeeld in de Franse stad Lyon. Er werd gespeeld op de indoor tapijtbanen van het Palais des Sports de Gerland.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema

Lyon
Lyon 1989